Новый Бор — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новый Бор — хутор в Столинском районе Брестской области.

Россия 
 Новый Бор — посёлок в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Новый Бор — сельское поселение в Усть-Цилемском муниципальном районе Республики Коми.
 Новый Бор — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Новый Бор — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Новый Бор — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

См. также 

 Новый Бор 1-й